Die K League 2 2018 (aus Sponsorengründen auch KEB Bank K League 2 2018 genannt) ist die erste Spielzeit unter diesem Namen und die insgesamt sechste Spielzeit der zweithöchsten südkoreanischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2013. Vorjahresmeister ist Gyeongnam FC. Die reguläre Saison begann im März und endet voraussichtlich im Oktober 2018. Nach der Regulären Saison werden die Play-Off-Spiele sowie die Relegationsspiele ausgetragen.

Veränderung zur Vorsaison 
 Die K League Challenge wurde in die K League 2 umbenannt

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Spielstätten 
Die Spielstätten der K League 2-Mannschaften 2018:

Reguläre Saison

Abschlusstabelle

Play-off- und Relegationsspiele 
Die K League Play-Off- und Relegationsspiele 2018 sind die 6. Austragung der südkoreanischen Play-off- und Relegationsspiele zwischen der K League 1 und der K League 2 seit der offiziellen Einführung im Jahr 2013. Sie findet nach Ende der Regulären Saison beider Ligen statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Play-Off-Mannschaften aus der K League 1 und der Vorletzte der K League 2.

Modus 
Zuerst wird der Play-Off-Gewinner ermittelt. Dazu empfängt im Halbfinale der Play-Off-Spiele der 4. Platzierte der K League 2 2018 den 5. Platzierten derselben Liga. Der Gewinner spielt im Play-Off-Finale gegen den 3. Platzierten. Wer gewinnt, tritt in der Relegation gegen den Vorletzten der K League 1 2018 an. Der Gewinner der Relegation qualifizierte sich für die nächste Saison in der K League 1 und der Verlierer muss in der nächsten Saison in der K League 2 antreten.

Play-Off-Spiele

Halbfinale

Finale

Relegation 
Hinspiel

Rückspiel

Tabellenverlauf

Statistik

Zuschauertabelle

Trainerwechsel

Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Endtabelle auf kleague.com
 Spielberichte der K League 2 2018

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018